Огове:
 Огове — одна из самых крупных рек Западной Африки, протекает в основном по территории Габона, исток находится на территории Республики Конго.
 Огове-Ивиндо — провинция в северо-восточной части Габона.
 Огове-Лоло — провинция в юго-восточной части Габона.
 Огове-Маритим — провинция в западной части Габона.
 Верхнее Огове — провинция в центральной части Габона.
 Среднее Огове — провинция в восточной части Габона.
  — один из двух департаментов провинции Среднее Огове в Габоне.